Paul Fischer peut désigner :
 Paul Fischer (1969-), footballeur français ;
  (1882-1942), footballeur allemand ;
  (1786–1875), peintre allemand ;
 Paul Gustav Fischer (1860-1934), peintre danois ;
 Paul Henri Fischer (1835-1893), paléontologue et zoologiste français.
 Paul Fischer; agent général de la Société des romanciers et conteurs français, depuis sa création en 1907..

Voir aussi